Osoby o tym nazwisku:
 Leszek Kuchciński – polski żołnierz podziemia
 Marcin Kuchciński – polski samorządowiec, menedżer i siatkarz
 Marek Kuchciński – polski polityk i dziennikarz